Die Ewige Tabelle der olympischen Fußballturniere der Frauen listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei den bisherigen sechs olympischen Fußballturnieren der Frauen auf. Es wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden – was erstmals 2016 vorkam – zählen als Unentschieden und im Elfmeterschießen geschossene Tore werden nicht berücksichtigt. Stand der Tabelle ist nach dem Finale der Olympischen Spiele 2020. Fett markiert sind die Mannschaften, die auch 2020 teilnahmen. Chile, die   Niederlande und  Sambia nahmen ersetmals teil.

Anmerkungen:

Weblinks 
 Women’s Olympic Football Tournament - Statistical Kit - Statistics, Facts & Figures 1996 - 2012

Ewige Tabelle
Ewige Tabelle (Fußball)